Becker kan som auktorsförkortning betyda:

 A.K.Becker - Alexander K. Becker 1818-1901
 C.D.Becker - Clarence D. Becker 1930-
 E.R.Becker - Elery Ronald Becker 1896-1962
 G.Becker - Georges Becker d y 1954
 Becker Johannes Becker 1769–1833
 K.M.Becker - Kenneth M. Becker d y 1970
 L.Becker - Lothar Becker d y 1874
 M.Becker - Matthias Becker
 M.A.Becker - Moritz Alois Becker 1812-1887
 R.Becker - Ralf Becker d y 2004
 Theodor Becker (1840–1928), tysk entomolog
 U.Becker - Uwe Becker d y 1999
 W.N.Becker - W.N. Becker d y 1976
 – – –  Herman Frederick J. Becker 1906–
 Léon Becker ?

Källa
 International Plant Names Index (IPNI)

Auktorsförkortningar